Friedensengel steht für:

 Friedensdenkmal (München), Denkmal in München
 Friedensengel-Brunnen in Hannover auf dem Lindener Bergfriedhof
 Friedensengel (Mannheim), Denkmal für NS-Opfer und Kriegsopfer von Gerhard Marcks in Mannheim
 Friedensengel (Paderborn), Wandgemälde an einer Hausfassade in Paderborn
 Suggestivname eines Fluggerätes zum Abwurf von Lufttorpedos im Zweiten Weltkrieg, siehe Blohm & Voss L 10